LDS – Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
 LDS – konstruktor samochodów wyścigowych
 LDS – Liberalna Demokracja Słowenii, słoweńska partia polityczna